Latvijska nogometna reprezentacija je nacionalna nogometna ekipa Latvije pod rukovodstvom Latvijskog nogometnog saveza (latvijski: Latvijas Futbola Federācija, kratica LFF). 

Prva međunarodnu utakmicu reprezentacija Latvije je odigrala u Rigi 24. rujna 1922., protiv reprezentacije Estonije koju je završila neriješeno 1:1.

Trenutni sastav  
Sljedeći nogometaši su pozvani za kvalifikacijsku utakmicu protiv Sjevernom Makedonijom u rujnu 2019.

Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Sjevernom Makedonijom: 9. rujna 2019.

Utakmice 
2015.

2016.

Uspjesi na velikim natjecanjima

Svjetsko prvenstvo

Europsko prvenstvo

Statistike

Igrači s najviše nastupa 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa S. Makedonijom: 9. rujna 2019.

Igrači s najviše golova 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa S. Makedonijom: 9. rujna 2019.

Izbornici

Vanjske poveznice 
 Latvijski nogometni savez 
 

Nogometne reprezentacije
Nogomet
Nogomet u Latviji